U.S. National Championships 1911 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1911 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 21 sierpnia–3 września, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 12–17 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to trzydziesta pierwsza edycja turnieju męskiego i dwudziesta piąta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1911 w Stanach Zjednoczonych
1911 w tenisie ziemnym
US Open według lat